Grilo steht für:

 Grilo, eine Gemeinde im Norden Portugals

Grilo ist der Familienname folgender Personen:

 João Mário Grilo (* 1958), portugiesischer Filmregisseur
 Sérgio Grilo (1973–2013), portugiesischer Schauspieler

Siehe auch:
 Palacio do Grilo
 Grillo